Dezső Tamás (1962) történész, asszirológus, habilitált egyetemi docens
Dezső Tamás (1978) fotográfus
Dezső Tamás (?) a Nagykanizsa Demons Amerikaifutball-klub játékosa

Hasonló
Dezső T. Tamás (1977) fotográfus